Тапия, Тапиа () — испанская фамилия. Известные носители:

 Тапия, Джованни (?—1543) — испанский священник, основатель первой музыкальной консерватории.
 Тапия, Карлос Даниэль (род. 1962) — аргентинский футболист.
 Тапия, Луис де (1871—1937) — испанский поэт, юморист и журналист.
 Тапия, Нельсон (род. 1966) — чилийский футболист.
 Тапия, Рамон (1932—1984) — чилийский боксёр.
 Тапия, Раймель (род. 1994) — доминиканский бейсболист.
 Тапия, Тео (род. 1948) — мексиканский актёр.
 Тапиа, Джонни (1967—2012) — американский боксёр-профессионал.
 Тапиа, Луис Эрнесто (род. 1944) — панамский футболист.
 Тапиа и Ривера, Алехандро (1826—1882) — пуэрто-риканский писатель, педагог, поэт и драматург.
 Мора Тапиа, Хулио Сесар (1910—2020) — эквадорский долгожитель; на момент смерти являлся старейшим из живущих мужчин страны.

Часть топонима
 Тапиа-де-Касарьего

См. также 
 Тапи
 Тапиау